Det som en gang var е втори студиен албум на норвежката блек метъл група Burzum, записан през април 1992 година и издаден през август 1993 година от собствения лейбъл на Burzum – Cymophane. Времетраенето на албума е 40 минути и 01 секунди.

Първоначално албумът бил именуван På svarte troner, но бил преименуван преди да бъде издаден. Също така името „Det Som Engang Var“ било използвано за име на песен в следващия албум на Burzum — Hvis Lyset Tar Oss. Обложката на албума е взета от картинка на играта The Tample of Elemental Evil.

Състав 
 Варг Викернес (Count Grishnackh) – вокали, всички инструменти

Песни

Външни препратки 
  Det som engang var (1993) – аудио в Internet Archive
  Страница на албума в официалния уебсайт на Burzum
  Страница на албума в Last.fm
  Страница на албума в Encyclopaedia Metallum
  Страница на албума в Discogs
  Страница на албума в Metal Kingdom

Албуми на Бурзум
Музикални албуми от 1993 година